Eurydyka – imię żeńskie
 Eurydyka – druga żona Ptolemeusza I Sotera
 w mitologii greckiej:
 Eurydyka – jedna z driad, żona Orfeusza
 Eurydyka – królewna z Argos, córka Adrasta
 Eurydyka – królewna spartańska, córka Lakedajmona
 Eurydyka – królowa Teb, żona Kreona
 Eurydike – planetoida o numerze katalogowym 75
 Sieć Eurydice – sieć wymiany informacji i analiz na temat systemów edukacji w Europie

Postacie historyczne 
 Eurydyka I (ur. ok. 410, zm. ok. 340 p.n.e.) – żona Amyntasa III, króla Macedonii, matka słynnego Filipa II Macedońskiego
 Eurydyka II (Audata) (IV w. p.n.e.) – córka lub wnuczka Bardylisa I, króla illiryjskich Dardanów, pierwsza żona słynnego Filipa II Macedońskiego
 Eurydyka III (Adea) (ur. ok. 337, zm. 317 p.n.e.) – córka byłego króla Macedonii Amyntasa IV i Kynane, córki króla macedońskiego Filipa II i królowej Eurydyki II
 Eurydyka IV (IV/III w. p.n.e.) – córka króla Tracji i Macedonii Lizymacha i Nikai, córki regenta macedońskiego Antypatra, żona Antypatra I, króla Macedonii

Zobacz też 
 Eurydyka – opera Jacopa Periego
 Orfeusz i Eurydyka – opera Christopha Willibalda Glucka
 Dusza filozofa albo Orfeusz i Eurydyka – opera Josepha Haydna
 Orfeusz i Eurydyka – obraz Petera Paula Rubensa
 Orfeusz i Eurydyka – poemat Czesława Miłosza
 Orfeusz i Eurydyka – obraz Frederica Leightona 
 Eurydyka do Orfeusza – wiersz Roberta Browninga
 „Eurydice” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej